«Право на прыжок» — художественный фильм режиссёра Валерий Кремнёва. Премьера состоялась 30 апреля 1973 года. Прототипом главного героя — Виктора Мотыля — был Валерий Брумель, участвовавший в написании сценария.

Сюжет 

Рекордсмен по прыжкам в высоту Виктор Мотыль (Мартынов) имеет всё — мировую славу и любимую девушку (Васильева). Но однажды он попадает в автомобильную катастрофу. Вердикт врачей неутешительный — завершение карьеры. Но, вопреки советам докторов, он пытается вернуться в большой спорт. Случай сводит Мотыля с хирургом экспериментального метода Гараниным (Лев Круглый), который не гарантирует успешный исход лечения. В это время на первые роли в сборной выходит другой молодой спортсмен — Валентин Гришанов. Вместе с восстановившимся Мотылём они едут на международный турнир.

В ролях 
 Александр Мартынов — Виктор Мотыль
 Татьяна Васильева — Катя (в титрах — Татьяна Ицыкович)
 Владимир Заманский — старый тренер
 Роман Громадский — Сергей Княжин
 Лев Круглый — Гаранин
 Юрий Соломин — новый тренер
 Ивар Калныньш — Валентин Гришанов
 Игорь Кузнецов — Стиг Петерсон
 Зоя Исаева — администратор в гостинице
 Светлана Кетлерова — девушка в гостинице
 Елена Максимова — нянечка в больнице
 Владимир Плотников — «Щербатый», одноклассник Мотыля
 Татьяна Егорова — журналистка, берущая у Мотыля интервью (в титрах отсутствует)
 Харий Швейц — Саня, метатель молота (озвучил Юрий Волынцев)
 Ольга Матешко — журналистка в красном платье
 Родион Александров — болельщик на киевском стадионе

Съёмочная группа 
 Сценаристы: Александр Лапшин, Валерий Брумель
 Режиссёр-постановщик: Валерий Кремнёв
 Оператор: Роман Веселер
 Художник-постановщик: Вадим Кислых
 Композитор: Альфред Шнитке

Литература 
 Блатин М. — Право на экран (О худож. фильме «Право на прыжок») // Комсомольская правда, 19 апреля 1973

Фильмы о лёгкой атлетике
Фильмы СССР 1972 года
Фильмы 1972 года
Фильмы о спорте СССР
Фильмы студии «Мосфильм»